«Feel It Still» — песня американской рок-группы Portugal. The Man, ставшая вторым синглом с их восьмого студийного альбома Woodstock. Песня стала первым треком группы, вошедшим в топ-10 хит-парада Billboard Hot 100.

Информация о песне 
В треке задействованы интерполяции из песни «Please Mr. Postman» группы The Marvelettes. «Feel It Still» прозвучала в рекламных роликах Apple iPad Pro, Vitamin Water и YouTube TV.

Видеоклип к песне вышел 6 марта 2017 года.

«Feel It Still» стала первой композицией группы, поднявшейся на вершину чартов Billboard Alternative Songs и Adult Alternative Songs; потребовалось шесть недель, чтобы песня заняла первое место. Песня также вошла в топ-10 общего песенного хит-парада 10 Billboard Hot 100.

Чарты и сертификация

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация 

|-
! scope="row"| Portugal (AFP)
|Gold
|5 000
|-

История выхода

Примечания 

Синглы Atlantic Records
Песни, возглавлявшие хит-парад Alternative Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад России
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Rock Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40